2G peut désigner :
 les technologies de téléphonie mobile de deuxième génération : GSM et CDMA ;
 la « règle des 2G » (, « vacciné » et , « guéri ») un niveau de certificat covid dans les pays germanophones dont la Suisse.
2G+, règle 2G + test (PCR ou sérologique)